Чемпионат Италии по футболу 1909 года — двенадцатый по счёту сезон футбольного первенства в Италии. В этом году, как и в прошлом, Итальянской федерацией футбола было принято решение о проведении сразу двух чемпионатов: Федерального и, так называемого, Итальянского. Как и год назад, до участия в Федеральном чемпионате допускались футболисты-легионеры, а Итальянский чемпионат допускал участие только футболистов-итальянцев. Футбольный клубы «Дженоа», «Милан», «Про Верчелли» и «Торино» отказались от участия в Итальянском чемпионате, выступив в этом году только в Федеральном. Команды «Андреа Дориа», «Миланезе» и «Ювентус» выступили в обоих турнирах. Новичками главного первенства Италии стали клубы: «Венеция» и миланский «Интернационале» (Федеральный чемпионат), а также «Виченца» и «Пьемонт» (Итальянский чемпионат).

Победителем Федерального чемпионата стал «Про Верчелли», а Итальянского — туринский «Ювентус». Позже Итальянская федерация футбола приняла решение аннулировать результаты Итальянского чемпионата (в отличие от прошлогоднего Федерального) и не считать чемпионство «Ювентуса» ещё одним «Скудетто» в «копилке» туринского коллектива. Победа «Про Верчелли», при этом, официально признана Федерацией.

Федеральный чемпионат

Клубы-участники

Венето 
  Венеция

Лигурия 
  Андреа Дориа
  Дженоа

Ломбардия 
  Интернационале
  Милан
  Миланезе

Пьемонт 
  Про Верчелли
  Торино
  Ювентус

Отборочный региональный тур

Лигурия

Пьемонт

Первый тур

Второй тур

Ломбардия

Итоговая таблица

Результаты матчей

Полуфиналы

Лигурдия-Пьемонт

Ломбардия-Венето

Финал

Итальянский чемпионат

Клубы-участники

Венето 
  Виченца

Лигурия 
  Андреа Дориа
  Дженоа (снялись с соревнования)

Ломбардия 
  Милан (снялись с соревнования)
  Миланезе

Пьемонт 
  Про Верчелли (снялись с соревнования)
  Пьемонт
  Торино
  Ювентус (снялись с соревнования)

Ход турнира

Примечания

Ссылки 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

Футбол в Европе в 1909 году
1909
1909 год в Италии